La Feuillie, commune française de la Manche ;
 La Feuillie, commune française de la Seine-Maritime.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France